Flesh (1932), een Amerikaanse dramafilm uit 1932
 Flesh (1968), een door Andy Warhol geproduceerde film uit 1968
 Flesh, de Engelse titel van De god van het vlees, een sciencefictionboek uit 1969 van Philip José Farmer
 Flesh (album), een muziekalbum uit 1994 van de Engelse zanger David Gray
 Flesh (A Split-Second), een nummer van de Belgische groep A Split-Second